Dansuri populare românești poate desemna:
 Listă de dansuri populare românești care cuprinde toate creațiile folclorului coregrafic românesc
 Colecția lui Béla Bartók de armonizări a câtorva dansuri populare românești numite simplu Dansuri populare românești. Colecția se găsește în varianta originală pentru pian si de asemenea în alte două variante, una pentru orchestră de cameră și alta pentru orchestră mare